św. Zuzanna – postać występująca w Księdze Daniela
 św. Zuzanna Rzymska (III w.) – męczennica rzymska
 św. Zuzanna U Sur-im (1803-1846) – męczennica koreańska